The Lovers of Valdaro kan avse:

 Älskarna i Valdaro, ett arkeologiskt fynd
 The Lovers of Valdaro (musikgrupp)